Filkins ist der Familienname folgender Personen:

 Delina Filkins (1815–1928), US-amerikanische Altersrekordlerin, erster Mensch der das Alter von 112 und 113 Jahren erreichte
 Dexter Fikins (* 1961), US-amerikanischer Journalist
 Peter Filkins (* 1958), US-amerikanischer Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist